Людми́ла Бікму́лліна (26 січня 1986, Харків, УРСР) — українська модель, студентка Українського національного фармацевтичного університету, яка 10 квітня 2007 року стала переможницею конкурсу «Міс Україна Всесвіт», та представляла Україну на «Міс Всесвіт» у Мехіко 28 травня 2007 року. Там Людмила стала першою українкою, що потрапила у п'ятнадцятку найкращих на цьому конкурсі.

З 16 років працювала моделлю в Кореї та в Тайвані. Мати — лікар-психіатр. Батько — журналіст. Молодша сестра — професійна балерина Харківського театру опери та балету.

Вийшла заміж за американського мільйонера Білла Кея, з яким познайомилися в Гонконзі, де працювала моделлю. Пара виховує двох дітей.

Людмила володіє німецькою, французькою, англійською та російською мовами.

Примітки

Посилання 
 Сторінка Бікмуллінної на missuniverse.com  
 Стаття про Бікмулліну в tabloid.com.ua 

Українські моделі
Уродженці Харкова